Джарилга́ч — географічна назва кримськотатарського походження.

Джарилгач (острів) —  острів у Каркінітській затоці Чорного моря, найбільший в Україні та Чорному морі, що адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області.
Джарилгач (озеро) — солоне озеро лиманного типу біля села Міжводне (Чорноморський район АР Крим), родовище лікувальних грязей.
 Джарилгач (балка) —  маловодна балка довжиною 20 км, що впадає в озеро Джарилгач.

Див. також
Джарилгацька бухта
Джарилгацька затока
Ярилгач
Ярилгацька бухта

Чорне море